Фамилија Лозано има више значења:

 Фамилија Лозано (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лозано, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику